Falcatus (лат., буквально: снабжённый серпами) — род вымерших хрящевых рыб, похожих на акул, из семейства Falcatidae отряда Symmoriiformes. Жили в позднем карбоне (326,4—318,1 млн лет назад) на территории современного штата Монтана (США).

История изучения 
Впервые ископаемые остатки, теперь относимые к типовому виду Falcatus falcatus, найдены в известняках формации Сент-Луис в 1883 году. Первоначально его включили в род Physonemus. В 1985 году были обнаружены новые ископаемые плавники, что позволило выделить новый род Falcatus, к которому отнесли не только типовой вид, но и несколько ранее описанных видов.

Описание 
Были хищниками. В длину достигали 25—30 см. У них были большие глаза. Хвостовой плавник был раздвоен. Основное отличительной особенностью являлся выступающий шип, растущий из спины, функция которого пока не известна. Такой шип был только у взрослых самцов.

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на август 2021 года в род включают 3 вымерших вида:
  [syn. ]
  [syn. , ]
  [syn. ]

Примечания

Литература 
 Norman David. The Big Book Of Dinosaurs. — 2001. — P. 84, 286.

Ссылки 
 A Golden Age of Sharks.

Symmoriiformes
Рыбы каменноугольного периода
Фоссилии из каменноугольных отложений США